Congregational Church steht für:

 Kirchenorganisationen, siehe Kongregationalismus

Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Congregational Church (Colorado), ID-Nr. 83001298
 Congregational Church (Massachusetts), ID-Nr. 89000591
 Congregational Church (New Hampshire), ID-Nr. 80000282
 Congregational Church (New Jersey), ID-Nr. 86003050
 Congregational Church (New York), ID-Nr. 05001387
 Congregational Church and Manse, in Santee, Nebraska, ID-Nr. 72000753
 Congregational Church of Ada, in Ada, Minnesota, ID-Nr. 84000236
 Congregational Church Of Austinburg, in Austinburg, Ohio, ID-Nr. 78002001
 Congregational Church of Blair, in Blair, Nebraska, ID-Nr. 79001457
 Congregational Church of Chelsea, in Chelsea, Vermont, ID-Nr. 76000140
 Congregational Church of Christ, in Oberlin, Ohio, ID-Nr. 74001554
 Congregational Church of Edgecomb, in North Edgecomb, Maine, ID-Nr. 87000923
 Congregational Church of Faribault, in Faribault, Minnesota, ID-Nr. 77000768
 Congregational Church of Iowa City, in Iowa City, Iowa, ID-Nr. 73000729
 Congregational Church of Ludlow, in Ludlow, Vermont, ID-Nr. 03001541
 Congregational Church of Medway, in Medway, Maine, ID-Nr. 77000081
 Congregational Church of Patchogue, in Patchogue, New York, ID-Nr. 93000279
 Congregational Church of the Evangel, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 09001081
 Congregational Church of West Stockbridge, in West Stockbridge, Massachusetts, ID-Nr. 96000899
 Congregational Church-Grand Isle, in Grand Isle, Vermont, ID-Nr. 01000224

Siehe auch:
 Bethany Congregational Church
 Central Congregational Church
 First Congregational Church
 Pawtucket Congregational Church
 Pilgrim Congregational Church
 Second Congregational Church
 South Congregational Church
 Union Congregational Church
 United Congregational Church
 Whitneyville Congregational Church